Prva liga Srbije i Crne Gore je bila najviša nogometna liga u Srbiji i Crnoj Gori, odnosno u SR Jugoslaviji.

O ligi 
Liga je svoje natjecanje započela kao Prva savezna liga u ljeto 1991. "krnje Jugoslavije", koju su napustile Hrvatska i Slovenija zbog Domovinskog rata i agresije te političke situacije koja je onemogućavala normalno funkcioniranje i vodila raspadu države, te su proglasile neovisnost i utemeljile vlastita natjecanja. Zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu, ona je također organizirala referendum i proglasila neovisnost, a njeni klubovi (osim "Borca" iz Banja Luke) nisu dovršili sezonu na proljeće 1992. Također je i Makedonija 1992. proglasila neovisnost te su njeni klubovi po završetku sezone napustili jugoslavenska natjecanja. Stoga je u travnju 1992. godine proglašena SR Jugoslavija kao zajednička država Srbije i Crne Gore.  
Od 1993./94. do 1997./98. Prva liga SR Jugoslavije se sastojala od dva jakosna ranga - 1. A lige i 1. B lige. 
Us sezonama 1993./94., 1994./95. i 1995./96. 1. A liga  i 1. B liga su igrane u dva dijela kao skupine od deset klubova. Nakon jesenskog dijela četiri posljednjoplasirana kluba iz 1.A lige bi proljeće igrala u 1.B ligi, a prva četiri kluba iz 1. B lige bi proljeće igrala u 1.A ligi.  
U sezonama 1996./97. i 1997./98. 1. A i 1. B liga su igrane kao dvije lige od 12 klubova trokružnim sustavom. 
Normalno ligaško odigravanje je vraćeno u sezoni 1998./99., ali je ona prekinuta u proljeće 1999. godine zbog rata na Kosovu i NATO-va bombardiranja.  
U ožujku 2003. godine SR Jugoslavija postaje Srbija i Crna Gora, te liga postaje Prva Liga Srbije i Crne Gore. U sezoni 2005./06. naziv lige se mijenja u Superliga Srbije i Crne Gore, uz dodatak sponzorskog imena (Meridian Superliga; Meridian je također bio naslovni sponzor Prve lige u sezoni 2004./05.).  
U proljeće 2006. godine je održan Referendum o neovisnosti Crne Gore, nakon kojeg je Crna Gora proglasila neovisnost. Stoga su u sezoni 2006./07. formirane nove prve nacionalne lige Srbije i Crne Gore.

Prve tri momčadi u prvenstvima  

 - prvenstvo prekinuto na proljeće 1999.  
 - klubova u 1.A ligi (jesen) / ukupno u 1.A (jesen i proljeće) / ukupno (1.A i 1.B liga) 
 - klubova u 1.A ligi / ukupno (1.A i 1.B liga)

Klubovi po uspješnosti

Prvaci 1.A i 1. B lige (1993. – 1998.)

Tablični pregled sudionika i plasmana u ligi 

 Napomene:

Poveznice 
 Kup Srbije i Crne Gore u nogometu 
 Superliga Srbije
 Prva crnogorska liga 
 Prvenstvo Jugoslavije u nogometu
 Prva liga Srbije

Izvori 
 rsssf.com, Yugoslavia/Serbia (and Montenegro) - List of Champions
 srbijasport.net - Prva liga SRJ/SiCG
 fsgzrenjanin.com,  RAT, RASPAD SFR JUGOSLAVIJE, SANKCIJE (1991.-2000.), pristupljeno 20. siječnja 2018. 
 fsgzrenjanin.com, SISTEM TAKMIČENJA 2000.-2006., pristupljeno 20. siječnja 2018. 
 fsgzrenjanin.com, SALDO SR JUGOSLAVIJA - SCG, pristupljeno 20. siječnja 2018. 
 claudionicoletti.eu, Yugoslavia 1990-00, pristupljeno 29. siječnja 2018. 
 claudionicoletti.eu, Yugoslavia 2000-02, pristupljeno 29. siječnja 2018. 
 claudionicoletti.eu, Sebia-Montenegro 2002-06, pristupljeno 29. siječnja 2018. 

Nogomet u Srbiji i Crnoj Gori
SCG 1 prv
Crnogorska nogometna natjecanja
Prvoligaška nogometna natjecanja